Gare de Budapest peut signifier :
 Gare de Budapest-Keleti, ancienne gare centrale, la plus grande gare de Budapest ;
 Gare de Budapest-Nyugati ou gare de Budapest-Ouest ;
 Gare de Budapest-Déli ou gare de Budapest-Sud ;
 Gare de Kelenföld, anciennement gare de Budapest-Kelenföld ;
 Gare de Ferencváros ou gare de Budapest-Ferencváros ;
 Gare d'Üröm ou gare de Budapest-Üröm.